Флаг муниципального образования городское поселение «Же́шарт» Усть-Вымского района Республики Коми Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 июля 2012 года решением Совета городского поселения «Жешарт» № 2-42/361 и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования городского поселения „Жешарт“ в белом, голубом, зелёном и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В берестяном поле лазоревый столб, сопровождаемый зелёными берёзовыми ветвями».

Обоснование символики 
Посёлок Жешарт известен в России ведущим фанерным комбинатом. Как известно, сырьём для фанеры служит берёза, из которой получают фанкряж. Поэтому полотнище флага берестяное с зелёными березовыми ветвями.

Голубая полоса символизирует протекающую вдоль посёлка реку.

Зелёный цвет символизирует просторы лесов, полей и лугов, со своими природными богатствами. Также зелёный цвет несёт в себе доверие и доброжелательность.

Примечания 

Флаги с изображением берёзовых листьев